Chan Hao-ching e Yang Zhaoxuan erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Chan ha giocato con Latisha Chan perdendo in semifinale da Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová. Yang ha fatto coppia con Abigail Spears, perdendo al primo turno da Eugenie Bouchard e Sofia Kenin.

In finale Hsieh Su-wei e Strýcová hanno sconfitto Hradecká e Makarova con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro e le settime teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (secondo turno)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (ritirate)

  Jeļena Ostapenko /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)

Riserve 

  Eugenie Bouchard /  Sofia Kenin (secondo turno, ritirate)

  Prarthana Thombare /  Eva Wacanno (primo turno)

Wildcard 

  Julia Elbaba /  Alena Fomina (primo turno)

  Sarah Beth Grey /  Eden Silva (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2019